Иль-Лу-Овезе́р () — кантон во Франции, находится в регионе Аквитания, департамент Дордонь. Входит в состав округов Нонтрон и Перигё.

Код INSEE кантона — 2406. Всего в кантон Иль-Лу-Овезер входит 31 коммуна, из них главной коммуной является Эксидёй.

Кантон был образован в марте 2015 года.

Население 
Население кантона на 2015 год составляло … человек.

Коммуны кантона

Примечания

Ссылки 
 Кантон Иль-Лу-Овезер на сайте INSEE
 Население коммун департамента Дордонь на сайте INSEE

Кантоны департамента Дордонь